Заборовские — польские дворянские роды гербов Гржимала, Остоя (), Прус 2-й, Равич, Стремя и Рогаля.

Из них Заборовские-Гржимала () восходят к началу XVII века и внесены в I часть родословной книги Виленской и Ковенской губерний.

Заборовские-Равичи, восходящие к XVI веку, внесены в VI и I части родословной книги Киевской и Подольской губерний.

См. также 
Заборовские (русское дворянство)

Литература